Села:
 Сухоносівка — Полтавська область, Машівський район
 Сухоносівка — Полтавська область, Чорнухинський район